Anarquisme, moviment sociopolític que advoca per l'abolició de tota forma d'autoritat
 Ateneu llibertari, agrupació cultural i política d'ideologia anarquista
 Comunisme llibertari, branca de l'anarquisme
 Ideari llibertari, conjunt d'idees anarquistes
 Llibertàries, pel·lícula de Vicente Aranda del 1996
 Llibertarisme, teoria política a favor del capitalisme de lliure mercat i la propietat privada
 Marxisme llibertari, corrent de pensament que combina el marxisme i l'anarquisme
 Moviment Llibertari (Espanya), organització anarquista fundada al final de la Guerra Civil
 Municipalisme llibertari, organització política basada en institucions assembleàries que practiquen la democràcia participativa com a alternativa a l'Estat
 Possibilisme llibertari, tesi d'acceptació de la la Segona República Espanyola
 Socialisme llibertari, branca de l'anarquisme